Ко́хурса (); род. 1670, Гендерген, область Ичкерия — 1769, там же) — военный, общественный и политический деятель Чечни XVIII века. По некоторым данным, занимал должность председателя Совета страны (Мехк-кхел).

Биография 
Родился в 1670 году в селении Гендерген. С ранних лет участвовал в военно-политической жизни Чечни.

Областной глава Ичкерии в начале XVIII века. Затем был избран Председателем Совета страны (Мехк-кхел). Согласно одной из надписей на его надмогильном памятнике, «правил между людьми по законам Аллаха».

Считается, что Кохурса боролся с калмыками и кабардинскими феодалами, вторгавшимися в Чечню.

Участвовал в разгроме одного из калмыцких отрядов на территории нынешнего Ножай-Юртовского района Чечни.

Кохурса скончался в 1769 году. Похоронен в родовом селе Гендергене.

Примечания

Ссылки 
 

История Чечни